Бельгийка Жюстин Энен-Арденн в статусе несеяной участницы побеждает на чарлстонских соревнованиях.

Прошлогодняя победительница турнира — Винус Уильямс — уступает в третьем круге.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.

  Линдсей Дэвенпорт (Четвертьфинал, отказ)
  Елена Дементьева (Финал)
  Анастасия Мыскина (Второй раунд)
  Винус Уильямс (Третий раунд)
  Алисия Молик (Отказ)
  Вера Звонарёва (Второй раунд)
  Надежда Петрова (Четвертьфинал)
  Патти Шнидер ''(Полуфинал)

<li> Елена Лиховцева (Первый раунд)
<li> Елена Янкович (Первый раунд)
<li> Ай Сугияма (Третий раунд)
<li> Сильвия Фарина-Элия (Первый раунд)
<li> Татьяна Головин (Полуфинал)
<li> Синобу Асагоэ (Третий раунд)
<li> Мари Пьерс (Второй раунд)
<li> Фабиола Сулуага (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Family Circle Cup 2005